Proto era un termine utilizzato nel lontano 1500 per indicare coloro che proteggevano, nell’accezione pratica del termine, la Laguna Veneta. Erano dei veri e propri tecnici idraulici sottoposti agli ordini della Repubblica di Venezia e facenti parte dell’organo chiamato Magistrato delle Acque, volto a sorvegliare e amministrare le isole della laguna.

Uno degli ultimi Proti sopravvissuti è il Dr. Paolo Rosa Salva, esperto massimo e "guardiano" della Laguna Veneta.

 Proto – prefisso per l'ordinale "primo"
 Proto – nome proprio di persona italiano maschile
 Proto – personaggio della mitologia greca
 Proto – antico titolo del primo architetto dell'Arsenale di Venezia
 Proto – soprattutto nel lessico tipografico, indica il capo operaio incaricato della distribuzione e dell'ispezione generale del lavoro

Persone
 San Proto o Proto martire (III secolo–303) – presbitero romano
 Francesco Proto (1815-1892) – politico italiano
 Franco Proto (1953) – imprenditore e dirigente sportivo italiano
 Silvio Proto (1983) – calciatore belga